Соревнования в беге на 400 метров с барьерами у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 15—18 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Несколько претендентов на победу не приехали на Олимпийские игры 2016 года: олимпийский чемпион 2012 года Феликс Санчес завершил спортивную карьеру, лидер сезона Джонни Датч не прошёл американский отбор, а серебряный призёр чемпионата мира 2015 года Денис Кудрявцев отсутствовал, так как российские легкоатлеты не были допущены к участию на Олимпиаде из-за допингового скандала. Поэтому одним из претендентов на победу стал Керрон Клемент — серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года, показавший второе самое быстрое время сезона. Медалисты Олимпийских игр 2012 года Хавьер Кульсон и Майкл Тинсли также были претендентами на медали, как и чемпион Европы 2016 года Ясмани Копельо из Турции. Николас Бетт, чемпион мира 2015 года, присутствовал на турнире, но в этом году его результаты сильно упали.

Лидер сезона Керрон Клемент, подтвердил свой статус, завоевав золотую медаль, вслед за ним прибежал Бонифаций Тумути из Кении, бронзовым призёром стал Ясмани Копельо из Турции. Хавьер Кульсон совершил фальстарт и со слезами на глазах покинул дорожку. В забеге были установлены новые национальные рекорды Кении, Турции, Ирландии и Эстонии.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Результаты

Раунд 1 
Квалификационный норматив: первые три с каждого забега (Q) и шесть с лучшим временем (q) проходят в полуфинал.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Полуфиналы 
Квалификационный норматив: первые два с каждого забега (Q) и два с лучшим временем (q) проходят в финал.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Бег с барьерами на Олимпийских играх